Az Allsvenskan 1924-25-ös szezonja volt a bajnokság első kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a GAIS lett.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nézőszámok

Góllövőlista

Források

Nyomatott
 
 
 
 

Internetes
 
 
 
 

Sved 1
Sved 1
Allsvenskan szezonok